Kuglački klub "Poštar" (KK "Poštar"; Poštar Bjelovar; Poštar) je muški kuglački klub iz Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija. Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "3. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Sjever - Zona Bjelovar", ligi četvrtog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
KK "Poštar" nastupa u nižiim stupnjevim hrvatske kuglačke lige. Službeno je registriran u rujnu 1997. godine, ali je klub postojao i ranije.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL (Sjever - Zona Bjelovar) 
 doprvak: 2018./19.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Bjelovar

Vanjske poveznice 
 postar.freshcreator.com, wayback arhiva 
 aplikacija.kuglanje.hr, Poštar - 810101 
 aplikacija.kuglanje.hr, Poštar Bj 
 kuglanje.hr, Poštar Bj 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB POŠTAR BJELOVAR

Izvori  
 
 arhiva.bjelovar.info, Sportske institucije i klubovi u Bjelovaru, objavljeno 16. travnja 2010., pristupljeno 15. lipnja 2020. 
 poslovna.hr, Kuglački klub Poštar 
 fininfo.hr, KK "Poštar" 
 bisnode.hr, Kuglački klub "Poštar" 
 companywall.hr, KK "Poštar" 
  

 

Hrvatski kuglački klubovi
Šport u Bjelovaru
Športski klubovi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji